А́дам Уэ́йкман (род. 11 марта 1974, Windsor, Berkshire, Англия) — британский музыкант. В настоящее время является лидером собственной группы Headspace, ритм-гитаристом и клавишником в группе Оззи Осборна, в недавнее время участвовал в турах вместе с группой Black Sabbath. Также сотрудничал с Энни Леннокс, Travis, Company of Snakes, Риком Уэйкманом, Will Young, Victoria Beckham и группой Atomic Kitten.

Дискография 
 Weir Keeper’s Tale — Damian Wilson and Adam Wakeman (2016)
 All That You Fear is Gone — Headspace (2016)
 I Am Anonymous — Headspace (2012)
 Scream — Ozzy Osbourne
 The Six Wives of Henry VIII Live at Hampton Court Palace — Rick Wakeman and the E.R.E.
 I am… — Headspace
 Live at the Orange — Jeronimo Road
 Neurasthenia — Adam Wakeman
 Out of the Blue — Rick Wakeman and the E.R.E.
 The Revealing songs of Yes
 Real World Trilogy — Adam Wakeman
 Tapestries — Rick & Adam Wakeman
 Vignettes — Rick & Adam Wakeman
 Romance of the Victorian Age — Rick & Adam Wakeman
 100 Years Overtime — Adam Wakeman
 The Official Bootleg — Wakeman with Wakeman
 Soliloquy — Adam Wakeman
 No Expense Spared — Wakeman with Wakeman
 Wakeman With Wakeman — Wakeman with Wakeman
 13 — Black Sabbath

См. также 
 Rick Wakeman (отец)
 Oliver Wakeman (брат)

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 Официальный сайт группы Headspace

Рок-музыканты Великобритании
Музыканты Black Sabbath
Музыканты Оззи Осборна
Рок-клавишники Великобритании